Ryn (plaats), een plaats in Polen
 Ryn (gemeente), de gemeente waarvan deze plaats hoofdplaats is
 Ryn (ras), een fictief ras uit Star Wars